Kenmare kan syfta på följande platser:

Irland 

 Kenmare (ort i Irland), Munster, Ciarraí,

USA 

 Kenmare (ort i USA), North Dakota, Ward County, 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar